Светско првенство у рагбију седам 2013. (службени назив: 2013 Rugby World Cup Sevens) је било шесто светско првенство у рагбију седам. Турнир је одржан у Русији, а титулу светског првака је освојио Нови Зеланд, пошто је у финалу убедљиво савладао Енглеску. Интересовање код руског народа је било мало, па су трибине стадиона "Лужњики" биле углавном полупразне.

Домаћинство 

Интересовање да организују светско првенство у рагбију 7 показали су Шкотска, Бразил, Немачка и Русија. Светска рагби федерација је одлучила да Русија буде домаћин.

Групна фаза 

Група А

Аустралија - Шпанија 21-0

Француска - Тунис 24-7

Аустралија - Тунис 40-7

Француска - Шпанија 21-17

Шпанија - Тунис 24-26

Аустралија - Француска 17-17

Група Б

Јужна Африка - Русија 31-0

Шкотска - Јапан 19-17

Јужна Африка - Јапан 33-0

Шкотска - Русија 21-5

Јужна Африка - Шкотска 41-0

Русија - Јапан 12-12

Група Ц

Самоа - Зимбабве 21-14

Кенија - Филипини 45-5

Самоа - Филипини 29-0

Кенија - Зимбабве 31-5

Зимбабве - Филипини 19-7

Самоа - Кенија 12-17

Група Д

Нови Зеланд - Канада 31-12

САД - Грузија 26-19

Нови Зеланд - Грузија 26-7

САД - Канада 14-15

Канада - Грузија 26-19

Нови Зеланд - САД 26-19

Група Е

Фиџи - Тонга 45-0

Велс - Уругвај 33-5

Фиџи - Уругвај 47-0

Велс - Тонга 28-19

Тонга - Уругвај 36-0

Фиџи - Велс 14-19

Група Ф

Енглеска - Португал 21-7

Аргентина - Хонгконг 47-7

Аргентина - Португал 10-17

Енглеска - Хонгконг 38-7

Португал - Хонгконг 14-17

Енглеска - Аргентина 14-12

Нокаут фаза 

Боул

Тунис - Уругвај 7-12

Русија - Шпанија 17-7

Хонгконг - Грузија 10-31

Јапан - Филипини 50-0

Уругвај - Русија 0-38

Грузија - Јапан 21-24

Русија - Јапан 29-5

Плејт

Самоа - Зимбабве 26-17

Аргентина - САД 28-5

Шкотска - Португал 17-0

Канада - Португал 26-0

Самоа - Аргентина 21-14

Шкотска - Канада 7-21

Самоа - Канада 12-19

Мелроуз куп

Јужна Африка - Фиџи 10-12

Нови Зеланд - Велс 26-10

Енглеска - Аустралија 21-17

Кенија - Француска 24-19, после продужетака

Фиџи - Нови Зеланд 0-17

Енглеска - Кенија 12-5

Фиџи - Кенија 29-5

Нови Зеланд - Енглеска 33-0

Финале

Видео снимци 

Снимак финала Нови Зеланд - Енглеска

2013 RWC 7s Day3 Cup Final New Zealand - England - YouTube

</noinclude>
</noinclude>

Референце 

Светска првенства у рагбију седам
Рагби у 2013.